Saukokari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saukoluoto, ö, Satakunta, Björneborg, 
 Saukokari (ö i Finland), Satakunta, Raumo, 

Robotskapade Finlandförgreningar